Amerikai Egyesült Államok
Clermont, település Florida államban
Clermont, település Georgia államban
Clermont, település Indiana államban
Clermont, település Iowa államban
Clermont, település Kentucky államban
Clermont, település New Jersey állam Burlington megyéjében
Clermont, település New Jersey állam Cape May megyéjében
Clermont, település New York államban
 Franciaország
Clermont, település Ariège megyében
Clermont, település Haute-Savoie megyében
Clermont, település Landes megyében
Clermont, település Oise megyében
Clermont-l’Hérault, település Hérault megyében
Clermont-en-Argonne, település Meuse megyében
Clermont-Créans, település Sarthe megyében
Clermont-Savès, település Gers megyében
Clermont-le-Fort, település Haute-Garonne megyében
Clermont-Ferrand, város Auvergne régióban
Clermont-de-Beauregard, település Dordogne megyében
Clermont-d’Excideuil, település Dordogne megyében
Clermont-les-Fermes, település Aisne megyében